Kuklisj (makedonska: Куклиш) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Kuklisj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kuklisj är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt.  Närmaste större samhälle är Strumica,  kilometer nordväst om Kuklisj. 

I omgivningarna runt Kuklisj växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Kuklisj är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Strumica (kommun)